Beinberg steht für:
Beinberg  (Bad Liebenzell), Ortsteil
 Beinberg (Berg)
Siehe auch:
 Maria Beinberg
 Beinberge